О’Ди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 О’Ди, Даррен (род. 1987) — ирландский футболист.
 О’Ди, Джудит (род. 1945) — американская актриса.